Pagani kan syfta på:
 Pagani – en italiensk tillverkare av exklusiva sportbilar
 Pagani, Kampanien – en kommun i Italien